Le Ham – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Normandia, w departamencie Manche
 Le Ham – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Kraj Loary, w departamencie Mayenne